Luis Giusti es un nombre de persona, resultado de la combinación del nombre propio Luis con el apellido Giusti y puede referirse a:

Luis Giusti La Rosa (1919-2009), médico y político peruano, fundador del Partido Popular Cristiano.
Luis Giusti López (1944-), experto petrolero venezolano, presidente de PDVSA entre 1994 y 1999.'''